Profile-guided optimization (PGO) — техника оптимизации программы компилятором, нацеленная на увеличение производительности выполнения программы. В отличие от традиционных способов оптимизации, анализирующих исключительно исходные коды, PGO использует результаты измерений тестовых запусков оптимизируемой программы для генерации более оптимального кода. Тестовые запуски выявляют, какие части программы исполняются чаще, а какие реже. Преимущество такого подхода в том, что компилятор не строит предположений при выборе способа оптимизации, а использует реальную статистику, собранную во время выполнения программы. Необходимо учитывать, что тестовые запуски программы должны выполняться по наиболее типичному сценарию, чтобы статистика была репрезентативной, иначе производительность программы может даже ухудшаться.

Методы оптимизации 
Среди оптимизаций, которые могут использовать статистику, собранную при помощи PGO:

 Inlining — например, если функция A часто вызывает функцию B, и функция B достаточна мала, тогда функция B встраивается в A. Это делается на основе реальной статистики запусков программы.
 Virtual Call Speculation  — если виртуальный вызов или вызов через функцию-указатель часто указывает на конкретную функцию, то он может быть заменён на условно-прямой (срабатывающий при выполнении условия) вызов конкретной функции, и функция может быть даже встроена (inline).
 Register Allocation — оптимизация распределения регистров на основе собранных данных.
 Basic Block Optimization — эта оптимизация позволяет поместить совместно вызываемые блоки кода в общую страницу памяти, что минимизирует количество используемых страниц и перерасход памяти.
 Size/Speed Optimization  — функции, в которых программа тратит значительную часть времени, могут быть оптимизированы по скорости выполнения.
 Function Layout  — на основании графа вызовов функции, принадлежащие одной цепочке исполнения, будут помещены в одну и ту же секцию.
 Conditional Branch Optimization — оптимизация ветвлений и switch выражений. На основе тестовых запусков PGO помогает определить, какие условия в switch выражении выполняются чаще других. Эти значения затем могут быть вынесены из switch выражения. То же самое относится к if/else: компилятор может упорядочить ветви на основании данных о том, какая из них вызывается чаще.
 Dead Code Separation  — код, который не вызывался во время тестовых запусков, может быть перемещён в специальную секцию, чтобы исключить его попадание в часто используемые страницы памяти.
 EH Code Separation — код обработки исключения, выполняющийся в исключительных случаях, может быть перенесён в отдельную секцию, если возможно определить, что исключения срабатывают в конкретно определённых условиях.
 Memory Intrinsics — функции для работы с памятью, такие как memset, memcpy и другие, могут быть встроены либо оптимизированы для наиболее частого размера блоков.

Реализации 
Техники оптимизации PGO реализованы, в частности, компиляторами:
 Intel C++ Compiler
 Intel Fortran Compiler
 GCC
 Sun Studio
 Microsoft Visual C++
 Clang
 .NET Just-in-Time (JIT)

Примечания 

Оптимизации компилятора